Nancye Bolton ha battuto in finale Thelma Long 6–1 7–5.

Teste di serie
 Nancye Bolton (Campionessa)
 Joyce Fitch (semifinali)
 Thelma Long (finalista)
 Mary Hawton (quarti di finale)
 Esme Ashford (semifinali)
 Nell Hopman (quarti di finale)
 Sadie Newcombe (secondo turno)
 Beryl Penrose (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1951